Умбра:
 Умбра — мінеральний пігмент коричневого кольору
 Умбра — світ привидів у рольовій грі Світ Пітьми
 Умбра — дитяча забавка Лего Біонікл
 Умбра (рід риб) — рід риб ряду щукоподібних